Col termine stazione di San Bernardino ci si può riferire alle seguenti stazioni ferroviarie:
 Stazione di San Bernardino – sulla ferrovia Reggio Emilia-Guastalla
 Stazione di San Bernardino – ex stazione ferroviaria sulla ferrovia Novara-Varallo